Марков може да се отнася за:

 Александър Марков (р. 1961), български футболист
 Алексей Марков (1802-1878), руски исторически живописец
 Алексей Марков (р. 1979), руски спортист, велосипедист
 Андрей Марков (1856 – 1922), руски математик
 Васил Марков, няколко души с това име
 Велко Марков (1870 – 1902), български революционер
 Георги Марков, няколко души с това име
 Димитър (Мите) Марков (1842 – 1876), български революционер и просветен деец
 Емил Марков, няколко души с това име
 Иван Марков, няколко души с това име
 Константин Марков, няколко души с това име
 Маргарет Марков (р. 1951), американска актриса
 Марк Марков (р. 1968), български тенисист
 Марко Марков (1836 – 1916), български скулптор
 Михаил Марков, няколко души с това име
 Нестор Марков (1836 – 1916), български просветен деец
 Петър Марков (1859 – ?), български офицер
 Пламен Марков, няколко души с това име
 Стефан Марков (1907 – 1978), български партизанин
 Стоян Марков (р. 1942), български политик от БКП
 Тодор Марков (1870 – ?), български офицер
 Търпен Марков (1879 – 1903), български революционер
 Хелмут Марков (р. 1952), германски политик
 Христо Марков (политик) (р. 1962), български политик
 Христо Марков (р. 1965), български лекоатлет
 Цено Марков (р. 1864), сръбски революционер

Вижте също 
 Кирил (български патриарх) – със светско име Константин Марков
 Маркова